Pastoruri puede referirse a:

Nevado Pastoruri, montaña situada en  la Cordillera Blanca en el departamento de Ancash, Perú.
Glaciar Pastoruri, glaciar ubicado en el centro del Perú en el departamento de Ancash.